Nowak – nazwisko
 Nowak Transport – przedsiębiorstwo transportowe
 Nowak – góra w Masywie Śnieżnika w Sudetach
 Nowak – pociąg pancerny